Ванюко́в (Ванюкова) — русская фамилия.

 Известные носители
 
 Ванюков, Андрей Владимирович (1917—1986) — советский металлург. Изобретатель «печи Ванюкова».
 Ванюков, Владимир Андреевич (1880—1957) — советский ученый-металлург, организатор в области цветной металлургии. 
 Ванюков, Геннадий  Иванович (1937—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Ванюков, Семён Иванович (1917—2006) — Герой Социалистического Труда.